Майлен Ору (; родилась 25 июля 1988 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинская теннисистка.
 Победительница 34 турниров ITF (12 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Майлен в теннисе с шести лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (12)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (40)

Победы (22)

Поражения (18)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1988 году
Родившиеся 25 июля
Родившиеся в Буэнос-Айресе
Теннисисты Аргентины